Abbé Boyer peut désigner :

 abbé Claude Boyer (1618-1698), dramaturge ;
 abbé Barthélemy Boyer (1757-1833), prêtre, chanoine et vicaire général français ;
 abbé Benoît-Marie Boyer (1764-1830), prêtre et bibliophile, chapelain conventuel de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem ;
 abbé Boyer, prêtre de Cruscades au  ;
 abbé André Boyer-Mas (1904-1972), ecclésiastique et diplomate français ;
 abbé Raymond Boyer (1925-2011), chanoine, archéologue, érudit et chercheur du département du Var.